Bulusan (Sorsogon), een gemeente in de Filipijnse provincie Sorsogon
Bulusan (Karangdowo), een plaats in het bestuurlijke gebied Klaten in de Indonesische provincie Midden-Java
Bulusan (Tembalang), een plaats in het bestuurlijke gebied Semarang in de Indonesische provincie Midden-Java
Bulusan (Kalipuro), een plaats in het bestuurlijke gebied Banyuwangi in de Indonesische provincie Oost-Java